

Vledderveen, village de la commune de Noordenveld, dans le Drenthe
 Vledderveen, hameau de la commune de Stadskanaal, en Groningue